L'édition 2012-2013 de la OK Liga se joue du 6 octobre 2012 au 15 juin 2013. Le championnat regroupe 16 clubs.

Clubs engagés pour la saison 2012-2013

Saison régulière

Tableau synthétique des résultats

Classement de la saison régulière 

|}
Source : www.fep.es

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
Site de la Fédération Espagnol de Patinage

Championnat d'Espagne de rink hockey
Rink hockey M1
Espagne, championnat M1